Villarquemado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarquemado (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villarquemado (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar